Mentor Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mentor Township (Cheboygan County, Michigan)
 Mentor Township (Oscoda County, Michigan)
 Mentor Township (North Dakota)